GB ali Gb je kratica, ki ima več pomenov;

 GB je oznaka za Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
 GB je kratica za gigabajt
 GB je oznaka za sarin
 Gb je kratica za gigabit
 Steyr GB - polavtomatska pištola

Glej tudi